Der Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt e.V. ist ein eingetragener Musikverein aus Altenstadt (Hessen).

Zu den Stärken des Vereins wird neben dem breitgefächerten musikalischen Repertoire auch das Marschieren gezählt. Seit der Gründung 1928 ist der Verein ein Wegbegleiter und Repräsentant der Gemeinde Altenstadt.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahre 1928 als Unterabteilung der Freien Sportgemeinde Altenstadt gegründet worden. Nach der Gründung im Jahre 1928 waren 22 Mitglieder im Zug aktiv. Ein Jahr später waren es bereit 32 und im Jahr 1930 entstand der erste Schülerspielmannszug mit insgesamt 16 Schülern.

Im Jahre 1933 wurde der Verein sowie die Freie Sportgemeinde Altenstadt von der SA für politisch unzuverlässig erklärt, die Instrumente und Sportgeräte wurde konfisziert und der Verein wurde im selben Jahr noch verboten.

Nach dem Krieg erfuhr der Spielmannszug im Jahre 1952 eine Neugründung. Der erste Auftritt des Vereins fand zur Feierlichkeit des 40-jährigen Bestehens der FSG Altenstadt statt. In den nächsten Jahren wuchs der Verein weiter, mit ihm der Instrumentenbestand wie die Mitgliederzahl und die Anzahl der Auftritte. Im Jahr 1952 kaufte man mit Naturton-Fanfaren die ersten Blechblasinstrumente und kurze Zeit später wurden daran die ersten Musiker ausgebildet. Der Spielmannszug entwickelte sich zum Fanfaren- und Spielmannszug. Im Sommer 1965 wurde das Instrumentarium durch den Kauf von Helikonfanfaren (Bariton) erweitert. Der FSZ Altenstadt nahm mittlerweile auch an einigen Wettstreiten in der Umgebung teil. Im Jahre 1966 wurde Natur-Sousaphone angeschafft, welche dem Klang des Gesamtzuges mehr Volumen verliehen. Im Jahre 1969 spielte der Verein zum ersten Mal im europäischen Ausland, nämlich in Deventer in den Niederlanden. 1971 flogen die Altenstädter Spielleute nach West-Berlin, um dort während einer Gemeindewahl unter den Augen des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt zu musizieren.

Der wichtigste musikalische Meilenstein bis dahin gelang im Jahre 1971 mit der Erringung der Deutschen Meisterschaft in Springe. Im Jahre 1973 trat der Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt aus dem Deutschen Turnerverband aus, 1975 wurden neue Uniformen beschafft. Die erste Schallplatte des Vereines erschien im Jahre 1979, eine weitere folgte 1986. Neue Uniformen wurden 1992 angeschafft, zudem eine leichtere Sommervariante. Im Jahre 1993 trennte sich der Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt von der Freien Sportgemeinde Altenstadt und wurde ein selbstständiger Verein mit eigener Satzung. Auf die erste CD im Jahr 1998 folgte 2004 zum 75-jährigen Jubiläum der insgesamt vierte Tonträger des Fanfaren- und Spielmannszuges Altenstadt.

Mitglieder und Besetzung 
2016 waren im Fanfaren- und Spielmannszug etwa 50 Musiker aktiv. Die gespielten Instrumente sind Ces-Sopranflöten, Fes-Altflöten, Es-Fanfaren, Es-Naturhörner, Baritonfanfaren, Natur-Sousaphone sowie Schlagwerk- und Perkussion-Instrumente.

Der Verein legt großen Wert auf Jugendarbeit. So werden zum Beispiel jährlich Ausflüge und Jugendfreizeiten organisiert um die Kinder dem Zug näherzubringen. Der Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt gründete 2007 einen Jugendzug, um den Kindern und Jugendlichen, die gerade die Ausbildung abgeschlossen haben, den Übergang in den aktiven Zug zu erleichtern. Die Ausbilder sind dabei teilweise vom eigenen Verein und teils externe Ausbilder.

Uniform 
Die Uniform des Vereins ist in den Farben rot-weiß gehalten und stellt ein einheitliches Erscheinungsbild dar. Zudem besitzt der Verein eine Sommeruniform, die luftdurchlässiger und dünner ist als die historische Uniform.

Auslandsreisen 
Den Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt führte 2007 eine Europatournee nach Frankreich, Polen und in die Niederlande. Ein weiteres Highlight war die Teilnahme an der Steubenparade in New York City 2011. Des Weiteren gab es schon in der Vergangenheit Auftritte in Tschechien, Belgien, Italien und Österreich.

Erfolge (Auswahl) 
Der Verein bestreitet seit 1954 nationale sowie internationale Wettstreite. Insgesamt wurden schon über 100 erste Plätze erspielt. Zu den bedeutendsten Erfolgen des Vereines zählen:

 1969: Internationaler Musikwettstreit Deventer/Niederlande: Gemischte Klasse – 1. Platz; Spielmannszugklasse – 1. Platz / Ehrenpreis; Fanfarenzugklasse – 1. Platz
 1971: Deutsche Meisterschaft in Springe/Deister: Gemischte Klasse – 1. Platz / Deutscher Meister
 Internationaler Deutschlandpokal Alsfeld:
 1991 Fanfarenzugklasse – 1. Platz / Deutschlandpokalsieger
 1995 Fanfarenzugklasse – 1. Platz / Deutschlandpokalsieger
 1995 Gemischte Klasse – 1. Platz / Deutschlandpokalsieger
 1999 Gemischte Klasse – 1. Platz / Deutschlandpokalsieger
 2007 Offene Klasse – 1. Platz / Deutschlandpokalsieger
 1996: Internationale Mars- en Showwedstrijden in Hamont/Belgie: Fanfarenzugklasse – 1. Preis; Gemischte Klasse – 1. Preis
 1997: Wereld Muziek Concours in Kerkrade/Niederlande: 1. Division Sektion B – Silbermedaille
 2001: Bundesmusikfest in Friedrichshafen: Marschwertung – Prädikat: „ausgezeichnet“; Gemischte Klasse – Prädikat: „sehr gut“
 2005: Hessenmeisterschaft in Mainz-Kastell: Marschwertung – Goldmedaille / Hessenmeister; Bühne – Fanfarenzugklasse – Goldmedaille / Hessenmeister; Bühne – Gemischte Klasse – Goldmedaille / Hessenmeister
 2006: Deutsche Meisterschaft in Meinerzhagen: Bühne – Gemischte Klasse – Goldmedaille / Deutscher Meister
 2007: Hessischer Landesmeister, Deutschland-Pokal: Offene Klasse 1. Platz somit Deutschlandpokalsieger, Fanfarenzugklasse 2. Platz, Spielmannszugklasse: 2. Platz
 2009: Jugend-Wanderpokal des MSVH für die beste Jugendarbeit im Verband
 2009: Hessischer Landesmeister
 2010: Großer Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden – 1. Platz & Großer Preis für unseren Jugendzug
 2011: Zweifacher Deutschland-Pokal Gewinner in der Fanfarenzug-Klasse (Marsch) und der Offenen-Klasse (Marsch)
 2011: Hessenmeister des Musik- und Show Verbands Hessen e.V. mit der Naturton Feldshow, im Marschparcour und der Konzertwertung. Unser Jugendzug im Marschparcour + Goldmedaille in der Konzertwertung.
 2012: Deutscher Meister in der Kategorie Marsch (Senioren) und einer Gold Medaille in der Konzertwertung. Der Jugendzug konnte in der Marschwertung eine Goldmedaille und in der Konzertwertung eine Silbermedaille erspielen. Vom Bundesverband wurde uns der Günter-Schöneich-Gedächtnispokal für unsere vorbildliche Jugendarbeit verliehen.
 2013: Landesmeister Marsch Junioren, Gold Medaille Spielmannszug erweitert des MSVH.
 2014: Kampioen der Lage Landen Hamont in der Kategorie E (höhere Abteilung)
 2015: Landesmeister Marsch Junioren, Marsch Senioren, Dumcoprs Junioren sowie Fanfarenzug Konzertwertung des MSVH.

Tonträger 
Zu den ersten zwei Schallplatten des Vereins die im Jahre 1979 und 1985 erschienen sind, veröffentlichte der Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt noch im Jahre 1998 die erste CD mit dem Titel „Auf neuen Wegen“. Auf dieser CD sind insgesamt 15 Titel zu hören. Die zweite CD wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins im Jahre 2004 herausgebracht. Die CD trägt den Titel „Jubiloso“ nach einem gleichnamigen Musikstück. Auf der zweiten CD sind insgesamt 19 Titel zu hören, es sind teilweise Livemitschnitte vom Jubiläumskonzert 2003 und zum anderen Teil Studioaufnahmen.

Weblinks 
 Offizielle Website

Verein (Wetteraukreis)
Altenstadt (Hessen)
Blasorchester (Deutschland)
Gegründet 1928